Папазя́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Папазян, Арусяк (1841—1907) — армянская актриса.
 Папазян, Арутюн Карапетович (род. 1954) — армянский пианист.
 Папазян, Ваган Акопович (род. 1957) — армянский политический и государственный деятель.
 Папазян, Ваграм (1892—1986) — армянский спортсмен, легкоатлет.
 Папазян, Ваграм Камерович (1888—1968) — армянский советский актёр.
 Папазян, Вртанес (1866—1920) — армянский писатель, драматург.